Velika nagrada Portugalske 2020 je dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 25. oktobra 2020 na dirkališču Autódromo Internacional do Algarve, kjer je potekala prvič. Zmagal je Lewis Hamilton, drugo mesto je osvojil Valtteri Bottas, oba Mercedes, tretje pa Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda. To je bila za Hamiltona 92. zmaga v Formuli 1, s čimer je prevzel prvo mesto na večni lestvici od Michaela Schumacherja.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! scope="row" |1
| align="center" |44
|data-sort-value="ham"| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:16,828
|1:16,824
|1:16,652
| align="center" |1
|-
! scope="row" |2
| align="center" |77
|data-sort-value="bot"| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:16,945
|1:16,466
|1:16,754
| align="center" |2
|-
! scope="row" |3
| align="center" |33
|data-sort-value="ver"| Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|1:16,879
|1:17,038
|1:16,904
| align="center" |3
|-
! scope="row" |4
| align="center" |16
|data-sort-value="lec"| Charles Leclerc
|Ferrari
|1:17,421
|1:17,367
|1:17,090
| align="center" |4
|-
! scope="row" |5
| align="center" |11
|data-sort-value="per"| Sergio Pérez
|nowrap| Racing Point-BWT Mercedes
|1:17,370
|1:17,129
|1:17,223
| align="center" |5
|-
! scope="row" |6
| align="center" |23
|data-sort-value="alb"| Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|1:17,435
|1:17,411
|1:17,437
| align="center" |6
|-
! scope="row" |7
| align="center" |55
|data-sort-value="sai"| Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|1:17,627
|1:17,183
|1:17,520
| align="center" |7
|-
! scope="row" |8
| align="center" |4
|data-sort-value="nor"| Lando Norris
|McLaren-Renault
|1:17,547
|1:17,321
|1:17,525
| align="center" |8
|-
! scope="row" |9
| align="center" |10
|data-sort-value="gas"| Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|1:17,209
|1:17,367
|1:17,803
| align="center" |9
|-
! scope="row" |10
| align="center" |3
|data-sort-value="ric"| Daniel Ricciardo
|Renault
|1:17,621
|1:17,481
|data-sort-value="10"|brez časa
| align="center" |10
|-
! scope="row" |11
| align="center" |31
|data-sort-value="oco"| Esteban Ocon
|Renault
|1:17,775
|1:17,614
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="11"|
| align="center" |11
|-
! scope="row" |12
| align="center" |18
|data-sort-value="str"| Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|1:17,667
|1:17,626
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="12"|
| align="center" |12
|-
! scope="row" |13
| align="center" |26
|data-sort-value="kvy"| Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|1:17,841
|1:17,728
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="13"|
| align="center" |13
|-
! scope="row" |14
| align="center" |63
|data-sort-value="rus"| George Russell
|Williams-Mercedes
|1:17,931
|1:17,788
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="14"|
| align="center" |14
|-
! scope="row" |15
| align="center" |5
|data-sort-value="vet"| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:17,446
|1:17,919
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="15"|
| align="center" |15
|-
! scope="row" |16
| align="center" |7
| data-sort-value="rai"| Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:18,201
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="16"|
| align="center" |16
|-
! scope="row" |17
| align="center" |99
|data-sort-value="gio"|
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|1:18,323
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="17"|
| align="center" |17
|-
! scope="row" |18
| align="center" |8
|data-sort-value="gro"| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:18,364
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="18"|
| align="center" |18
|-
! scope="row" |19
| align="center" |20
|data-sort-value="mag"| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:18,508
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="19"|
| align="center" |19
|-
! scope="row" |20
| align="center" |6 
|data-sort-value="lat"| Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|1:18,777
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
|style="background: silver" align="center" data-sort-value="20"|
| align="center" |20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
| align="center" |44
| data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton
|Mercedes
|66
|1:29:56,828
| align="center" |1
| align="center" |26
|-
!2
| align="center" |77
| data-sort-value="ver" | Valtteri Bottas
|Mercedes
|66
| +25,592
| align="center" |2
| align="center" |18
|-
!3
| align="center" |33
| data-sort-value="ric" | Max Verstappen
|Red Bull Racing-Honda
|66
| +34,508
| align="center" |3
| align="center" |15
|-
!4
| align="center" |16
| data-sort-value="per" | Charles Leclerc
|Ferrari
|66
| +1:05,312
| align="center" |4
| align="center" |12
|-
!5
| align="center" |10
| data-sort-value="sai" | Pierre Gasly
|AlphaTauri-Honda
|65
| +1 krog
| align="center" |9
| align="center" |10
|-
!6
| align="center" |55
| data-sort-value="gas" | Carlos Sainz Jr.
|McLaren-Renault
|65
| +1 krog
| align="center" |7
| align="center" |8
|-
!7
| align="center" |11
| data-sort-value="lec" | Sergio Pérez
|Nowrap| Racing Point-BWT Mercedes
|65
| +1 krog
| align="center" |5
| align="center" |6
|-
!8
| align="center" |31
| data-sort-value="hul" | Esteban Ocon
|Renault
|65
| +1 krog
| align="center" |11
| align="center" |4
|-
!9
| align="center" |3
| data-sort-value="gro" | Daniel Ricciardo
|Renault
|65
| +1 krog
| align="center" |10
| align="center" |2
|-
!10
| align="center" |5
| data-sort-value="gio" | Sebastian Vettel
|Ferrari
|65
| +1 krog
| align="center" |15
| align="center" |1
|-
!11
| align="center" |7
| data-sort-value="vet" | Kimi Räikkönen
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|65
| +1 krog
| align="center" |16
|
|-
!12
| align="center" |23
| data-sort-value="rai" | Alexander Albon
|Red Bull Racing-Honda
|65
| +1 krog
| align="center" |6
|
|-
!13
| align="center" |4
| data-sort-value="mag" | Lando Norris
|McLaren-Renault
|65
| +1 krog
| align="center" |8
|
|-
!14
| align="center" |63
| data-sort-value="lat" | George Russell
|Williams-Mercedes
|65
| +1 krog
| align="center" |14
|
|-
!15
| align="center" |99
| data-sort-value="kvy" |
|Alfa Romeo Racing-Ferrari
|65
| +1 krog
| align="center" |17
|
|-
! data-sort-value="16" |16
| align="center" |20
| data-sort-value="nor" | Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|65
| +1 krog
| align="center" |19
|
|-
! data-sort-value="17" |17
| align="center" |8
| data-sort-value="alb" | Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|65
| +1 krog
| align="center" |18
|
|-
! data-sort-value="18" |18
| align="center" |6
| data-sort-value="oco" | Nicholas Latifi
|Williams-Mercedes
|64
| +2 kroga
| align="center" |20
|
|-
! data-sort-value="19" |19
| align="center" |26
| data-sort-value="bot" | Daniil Kvjat
|AlphaTauri-Honda
|64
| +2 kroga
| align="center" |13
|
|-
! data-sort-value="20" |Ods
| align="center" |18
| data-sort-value="rus" | Lance Stroll
|Racing Point-BWT Mercedes
|51
|Trčenje
| align="center" |12
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2020
2020